Арістова Маргарита Олександрівна (нар. 1976, Київ) — українська дипломатка.
 Арістова Алла Вадимівна (08 червня 1967 року, м. Київ, Україна) — українська науковиця в галузі релігієзнавства та конфліктології, докторка філософських наук.

Див. також
 Арістов

жіночі форми прізвищ